Warnold ist ein deutscher Orts- und Gewässername:
 Warnold, bis 1938 Konzewen, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Końcewo, Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Warnold, Gut im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Warnowo (Ruciane-Nida), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Warnold, Försterei im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Kończewo (Ruciane-Nida), Siedlung im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Warnoldsee, Binnensee der Masurischen Seenplatte, Ostpreußen, seit 1945: Jezioro Warnołty, See im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen